Фрасибул Афінський — афінський політичний діяч V ст. до н. е.
 Фрасибул Мілетський — тиран давньогрецького міста Мілет
 Фрасибул Сиракузький — тиран давньогрецького міста Сиракузи
 Фрасивул Етіхідіс — голова відділу фінансових програм ЄС при префектурі Салонік.